Александр Васильевич Кобелев () — российский и советский , гражданский инженер, профессор, член-корреспондент Петербургского общества архитекторов.

Биография 
Родился в Царском Селе в семье офицера. Крёстным отцом, по семейным преданиям, был царь Александр II. Учился в 3-й военной гимназии в Санкт-Петербурге, затем, в 1880 году, поступил в Петербургское строительное училище. В процессе обучения был на летних практических занятиях в Киеве (1883), на Московско-Брестской железной дороге (1884) и на Бендеро-Галацкой железной дороге (1885—1886). По окончании училища в 1887 году со званием гражданского инженера и правом на чин X класса был откомандирован в Киев для технических занятий в Общество Юго-Западных железных дорог. Тут он служил младшим инженером технического отделения службы ремонта пути и зданий. В течение первого года работы составлял проекты, однако уже на следующий год был назначен руководителем работ по расширению станции Казатин и архитектором по строительству вокзала этой станции. Управлял также постройкой военного министерства и новой уманской ветви на этой же станции. В 1890 году определён сверхштатным архитектором по расширению станции Киев. 

С 1896 года был заведующим архитектурным отделением технического отделения дорожной службы. Титулярный советник, состоял при Министерстве внутренних дел. В 1896 переведён в Министерство путей сообщения. 

В 1898 году на закрытом конкурсе проектов комплекса Политехнического института занял второе место, а через два года заменил победителя этого конкурса Иеронима Китнера в управлении строительством.

Кобелев возглавлял архитектурный отдел в Российском Техническом обществе. С 1899 года преподавал в Киевском Политехническом институте, с 1912 года — его профессор. Написал большое количество научных статей и докладов. С 1901 года — заведующий и почётный попечитель школы десятников строительного и дорожного дела. С 1912 года — декан инженерно-строительного отделения Киевских политехнических курсов. Был действительным членом Киевского клуба русских националистов.

Скончался 30 сентября 1942 года в Киеве. Похоронен на Лукьяновском кладбище.

В 2016 году в честь Александра Кобелева была переименована улица в Соломенском районе Киева.

Проекты и постройки 
Произведения Кобелева отличает удачная интерпретация разных исторических стилей. Так, здание Национального банка (1902—1905), спроектированное им в соавторстве с Вербицким, выполнено в стиле итальянского ренессанса. Дворянский и Крестьянский банк (1911) оформлены в неорусском стиле. Высшие женские курсы и Киевское отделение Русского технического общества в 1914 году получили здания в стиле неоклассицизма.

Киев 
 Железопрокатная мастерская на станции Киев (1887—1892).
 Постройки для сельскохозяйственной выставки 1897 года (не сохранились).
 Комплекс зданий Политехнического института (по проекту И. С. Китнера).
 Здание сиротского приюта, Улица Архитектора Кобелева, 1/5 (1900).
 Здание железнодорожной лаборатории. Улица Архитектора Кобелева, 3/8.
 Часовня в Кирилловской больнице (1902).
 Киевская контора государственного банка Российской империи (1902—1905, совместно с А. М. Вербицким, надстройка третьего этажа в 1935 году совместно с архитектором В. Рыковым).
 Здание Земельного банка (1903, сейчас Киевская телефонная станция).
 Здание Киевского Коммерческого института (1906, совместно с В. А. Обремским).
 Доходный дом Де-Менца. ул. Олеся Гончара, 44 (1911—1912, неоготика).
 Здание Шестой мужской гимназии. Улица Юрия Ильенко, 81 (1912—1913).
 Здание для Киевских высших женских курсов (1911—1913).
 Здание Киевского отделения Российского технического общества (1914).
 Доходный дом. Улица Сечевых Стрельцов, 12.

Другие места 
 Здания и сооружения для Юго-Западных железных дорог: перегрузочная контора для иностранных товаров при таможне на станции Граево; расширение пассажирских вокзалов на станциях Казатин и Попелюхи; 2 жилых дома, водонапорная башня и здание для электрических машин на станции Казатин; приёмный покой на станции Одесса-товарная; школа на станции Раздельная (1887—1892).
 Элеватор на станции Винница (1891).
 Железнодорожный вокзал в Искоростене Волынской губернии в неорусском стиле (1905).
 Здание мужской гимназии в Сквире (1909).
 Дом Дворянского и Крестьянского банка в Полтаве (1906—1909).

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Александровского кадетского корпуса
Члены Киевского клуба русских националистов
Члены Петербургского общества архитекторов
Похороненные на Лукьяновском кладбище